Wicklein ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Wicklein (* 1958), deutsche Politikerin (SPD)
 Gottfried Wicklein (1884–1953), deutscher Lebkuchenfabrikant
 Hermann Wicklein (* 1911), deutscher SS-Obersturmführer und Adjutant in Konzentrationslagern